Església de la Mercè (Campmany), església al municipi de Campmany (Alt Empordà) 
 Església conventual de la Mercè, temple religiós de la ciutat de Múrcia (Regió de Múrcia, Espanya) 
 La Mercè de Pontons, església al municipi de Pontons (Alt Penedès) 
 Basílica de la Mercè, església d'estil barroc a la plaça de la Mercè de Barcelona
 Convent de la Mercè, diversos indrets
 Mare de Déu de la Mercè de l'Ametlla de Casserres, església de la colònia tèxtil l'Ametlla de Casserres 
 Església de la Mercé, església al municipi de Xàtiva.